Дэ́вид Джо́эл Го́ровиц (; род. 1939) — американский писатель и политический деятель.

В молодости — видный деятель «Новых левых», но примерно с 1985 года — консерватор. Основатель и председатель Центра Свободы Дэвида Горовица, в связи с чем считается левыми и либералами США ренегатом., издает основанный им же FrontPage Magazine (управляющий редактор — Яков Глазов).

Биография 
Родился 10 января 1939 года в Форест-Хилс (Куинс, Нью-Йорк), в еврейской семье. Его родители, Фил и Бланш Горовиц — были школьными учителями: Фил преподавал английский, Бланш учила стенографии. Они были членами американской коммунистической партии и сторонниками И. В. Сталина. Вышли из компартии в 1956 году после публикации речи Н. С. Хрущёва.

Дэвид получил диплом бакалавра Колумбийского университета в 1959 году и степень магистра по английской литературе в университете Калифорнии в Беркли.

В начале 1960-х годов Горовиц жил в Лондоне и работал в качестве сотрудника Фонда мира Бертрана Рассела.

Семья 
Дэвид Горовиц был четырежды женат. У него четверо детей.

Примечания

Ссылки 

 In Depth with David Horowitz — C-SPAN Video Library
 Дэвид Горовиц — идейный «беспризорник»
 Славой Жижек и Дэвид Горовиц — текст интервью с Джулианом Ассанжем 

Члены Республиканской партии США от Калифорнии
Выпускники Средней школы Уильяма Каллена Брайанта
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Исследователи еврейской истории
Историки США
Персоналии:Агностицизм
Политические комментаторы США